Killington ist der Name folgender Orte:

 Killington (Cumbria), Ort im Nordwesten Englands
 Killington (Devon), Ort im Devon, England
 Killington (Vermont), Stadt im Rutland County im US-Bundesstaat Vermont

Killington ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick James Killington (1894–1957), britischer Insektenkundler
 George Killington (* 1996), englischer Dartspieler